Skottjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skottjärn (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Skottjärn (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Lilla Skottjärnet, sjö i Arvika kommun,  (6,77 ha)
Stora Skottjärnet, sjö i Arvika kommun,  (43,5 ha)
Södra Skottjärnen, sjö i Hagfors kommun, 
Västra Skottjärnen, sjö i Hagfors kommun,  (6,04 ha)
Östra Skottjärnen, sjö i Hagfors kommun,  (8,01 ha)
Skottjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (3 ha)
Skottjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Skottjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Skottjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (12,4 ha)
Inner-Skottjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Skottjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun, 
Ytter-Skottjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Skottjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (7,59 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn